Het IAAF wereldkampioenschap van 1993 werd in Stuttgart gehouden. De mannen liepen op 14 augustus 1993 en de vrouwen op 15 augustus 1993.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

IAAF wereldkampioenschap marathon
Atletiekwedstrijd in Duitsland
Sportevenement in Stuttgart
Marathon in 1993
atletiek